Logique modale
 verbe modal (modaux)
 Musique modale
 Jazz modal
 Tableau modal
 Transfert modal
 informatique, fenêtre modale
 Dans les transports, le choix modal est le choix d'un mode de transport
 Le Modal, un dérivé  du Thermolactyl et remplaçant du Warmsoft

Voir aussi